Чемпионаты СССР по шахматам среди незрячих шахматистов — проводятся с 1962 по круговой системе. Всего состоялось 17 чемпионатов. Наибольшее число раз (8) звание чемпиона завоевал Н. Руденский (Москва).

Литература

См. также 
 Чемпионат СССР по шахматам

Шахматы в СССР